G'schichten aus dem Wienerwald – cortometraggio austriaco del 1921
G'schichten aus dem Wienerwald – film del 1928 diretto da Jaap Speyer
G'schichten aus dem Wienerwald – film del 1934 diretto da Georg Jacoby
G'schichten aus dem Wienerwald – film televisivo del 1961 diretto da Erich Neuberg